Гай Семпроний Блез:

 Гай Семпроний Блез — консул 253 и 244 годов до н. э.;
 Гай Семпроний Блез — народный трибун в 211 году до н. э.;
 Гай Семпроний Блез — претор в 184 году до н. э.